Castejón (Navarra), település Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben.
 Castejón (Kasztília-La Mancha), egy község Spanyolországban, Cuenca tartományban.
 Castejón de Alarba, település Spanyolországban, Zaragoza tartományban.
 Castejón de las Armas, település Spanyolországban, Zaragoza tartományban.
 Castejón de Henares, település Spanyolországban, Guadalajara tartományban.
 Castejón de Monegros, település Spanyolországban, Huesca tartományban.
 Castejón del Puente, település Spanyolországban, Huesca tartományban.
 Castejón de Sos, település Spanyolországban, Huesca tartományban.
 Castejón de Tornos, település Spanyolországban, Teruel tartományban.
 Castejón de Valdejasa, település Spanyolországban, Zaragoza tartományban.